Лас Куарента има више значења:

 Лас Куарента (Ебано), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лас Куарента (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику